Типпелига сезона 2015 — 71-й сезон чемпионата Норвегии по футболу с момента его основания. Сезон начался 6 апреля и завершился 8 ноября 2015 года. Титул чемпиона защищал «Мольде», который в итоге занял 6-е место. В турнире принимали участие 16 команд. В этом сезоне Русенборг досрочно получил свой 23-й титул.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Бранн», «Согндал» и «Саннес Ульф». Их заменили «Саннефьорд» и «Тромсё», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе 2014, а также «Мьёндален», победивший в плей-офф за место в Типпелиге.

Участники

Турнирная таблица

Плей-офф за сохранение места в Типпелиге 
Старт 4:1 Эрв (1:1, 3:1)

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Типпелиген

2015
Норвегия
Спорт в Норвегии в 2015 году